A Észak-macedón férfi kézilabda-válogatott Észak-Macedónia nemzeti csapata, melyet a Macedón Kézilabda-szövetség (macedónul:Ракометна федерација на Македонија magyar átírásban: Rokometna Federacija Na Makedonija) irányít.

Eredmények nemzetközi tornákon

Világbajnokság

Európa-bajnokság

Jegyzetek

Források

További információk 
 A macedón Kézilabda-szövetség honlapja

Észak-Macedónia sportélete
Férfi kézilabda-válogatottak